EA, Ea oz. ea je lahko: 

 Ea, kraj na severu Španije
 Eä, izmišljen svet v Tolkienovi mitologiji
 Ea oz. Enki, sumersko-akadski bog

Oznaka 
 1950 EA, začasni naziv za asteroid 1616 Filipoff
 oznaka IAEA za European Air Express
 Ea, v kemiji oznaka za aktivacijsko energijo
 Eea, v kemiji oznaka za elektronsko afiniteto

Kratica 
 Electronic Arts, ameriški založnik videoiger
 EA Sports, tržno ime za serijo športnih videoiger tega založnika
 elektrofilna adicija, vrsta kemijske reakcije
 evolucijski algoritem